GDI kan syfta på:

 GDI – en fraktion i Command & Conquer: Tiberium PC-spelen, se Global Defense Initiative
 GDI – en typ av direktinsprutning för bensinmotorer, se Gasoline direct injection
 GDI – en statistisk term för skillnader mellan män och kvinnor inom länder, se Gender-related development index
 GDI – ett programmeringsgränssnitt för datorgrafik i OS/2 och Microsoft Windows, se Graphics Device Interface